Amerikai Egyesült Államok
Cerro Gordo megye, megye az Amerikai Egyesült Államokban, Iowa államban

 Argentína
Cerro Chaltén, hegy a patagóniai Los Glaciares Nemzeti Parkban

 Mexikó
Cerro de la Estrella Nemzeti Park, Mexikó egyik nemzeti parkja

 Olaszország
Cerro al Lambro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében
Cerro Maggiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében
Cerro Tanaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Cerro Veronese, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Cerro al Volturno, község Olaszországban, Molise régióban, Isernia megyében

 Uruguay
Cerro Largo megye, megye Uruguayban

Más
Cerro Porteño, paraguayi labdarúgóklub